Гао Баошу, также Као Паошу или Го Бошу (), настоящее имя Кэ Цзиньсин (2 февраля 1932, Сучжоу (Цзянсу) — 23 июля 2000 года, Гонконг) — гонконгская характерная актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер 1950—1970-х годов. Основатель отдела дубляжа студии Shaw Brothers.

Краткая биография и карьера 
Родилась 2 февраля 1932 года в Сучжоу (провинция Цзянсу).

В двадцатилетнем возрасте присоединилась к передвижной театральной труппе, в которой работала до начала 1950-х годов. В то же время познакомилась и вышла замуж за своего коллегу Цзян Наня (также в будущем киноактёра Shaw Brothers).

К 1951 году оседает в Гонконге и тогда же начинает работать в кино, вначале «за кадром» (в дубляже и «от автора»), а потом и в экранных ролях. С 1958 года работает в кинокомпании Shaw Brothers, в некоторых случаях исполняя и обязанности ассистента режиссёра, а также занимается на киностудии (уже имевшей малайско-сингапурские связи и исходно нацеленной на международное коммерческое распространение своего кино) организацией и функционированием отдела дубляжа.

Для репертуара Гао Баошу характерны роли волевых, даже жёстких женщин, подчас подавляющих партнёров-мужчин (например, в ролях мачехи главной героини при бесхарактерном отце). В дополнительных материалах к одному из фильмов с её участием Sons of Good Earth известная дистрибьютерская компания и нынешний правообладатель многих гонконгских фильмов  назвала её «одной из наиболее характе́рных/выделяющихся хара́ктерных актрис 1960-х».

В 1971 году Гао Баошу успешно дебютирует в качестве самостоятельного режиссёра в фильме «Фэн Фэйфэй» (, Lady with a Sword), становясь тем самым одной из единичных (вплоть до 1980-х годов) гонконгских женщин-режиссёров; её предшественницей можно считать Жэнь Ичжи, помимо которой, параллельно с Гао Баошу как автором «коммерческого» кино, в 1970-х начала работать независимый режиссёр , несколько артхаусных фильмов которой имели успех на международных фестивалях, но практически не показывались на родине).

Вскоре после режиссёрского дебюта Гао Баошу покидает студию Shaw Brothers, организовав вместе со вторым мужем Бо Вэньци () собственную кинокомпанию Baoshu (полностью , она же Park Films), поставив на ней за 1970-е — начало 1980-х годов ещё десять фильмов.

После 1980 года постепенно завершает карьеру. Умерла 23 июля 2000 года в Гонконге.

Фильмография

Фильмы 1950-х годов

Фильмы 1960-х годов

Фильмы 1970-х — начала 1980-х годов 
В большинстве фильмов этого периода Го Бошу выступала также как ассистент режиссёра или самостоятельный режиссёр, а также исполняла другие съёмочные функции (обозначено соответствующими сокращениями), в некоторых фильмах участие только в съёмочной группе, без экранной роли.

Примечания

Ссылки 
 
 Гао Баошу на сайте 
 Гао Баошу на сайте 
 Гао Баошу в Байдупедии.
Рецензии на фильмы со значимым участием или авторством Гао Баошу
 
 
 
 
 

Доп. литература